Kiptoo est un nom de famille  kényan partagé par les personnalités suivantes : 

 Albert Kiptoo Yator (1993-2011), coureur de steeple kenyan ;  
 Benjamin Kiptoo (né en 1979), marathonien kenyan et vainqueur du marathon de Paris 2011 ;  
 Edwin Kiprop Kiptoo (1993-), athlète kényan ; 
 Mark Kiptoo (né en 1976), coureur de piste longue distance du Kenya et champion d'Afrique en 2012 ;  
 Philip Kiptoo Tunoi, avocat kenyan et juge à la Cour suprême ;  
 Robert Kiptoo Kipkorir, homme politique kényan et membre de l'Assemblée nationale ;  
 Jane Kiptoo (née en 1982), marathonienne kényane.